Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1978 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Chris O'Neil je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Sue Barker (četrtfinale)
  Renata Tomanová (četrtfinale)
  Beth Norton (drugi krog)
  Amanda Tobin (prvi krog)
  Rene Blount (drugi krog)
  Cynthia Doerner (prvi krog)
  Betsy Nagelsen (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1978